Иван Варфоломеев:
 Варфоломеев, Иван Александрович (род. 2004) — украинский футболист.
 Варфоломеев, Иван Иванович (1896—1948) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Варфоломеев, Иван Павлович (Евлампий Павлович Варфоломеев; 1928—2011) — советский литературовед; доктор филологических наук, профессор.